Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Caesar :
 le HMS Caesar, un navire de 80 canons, inauguré en 1793, utilisé comme un dépôt militaire jusqu'en 1814, démantelé en 1821 ;
 le HMS Caesar, un navire de 90 canons, propulsé grâce à deux hélices, inauguré en 1853 et vendu en 1870 ;
 le HMS Caesar, un cuirassé de , inauguré en 1896 et vendu en 1921 ;
 le HMS Caesar, un destroyer de classe C mis à l'eau en 1944 et démantelé en 1967.

Nom de bateau de la Royal Navy